A competição de taekwondo até 68 kg masculino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020, em Tóquio, ocorreu no dia 25 de Julho no Hall A do Makuhari Messe, Tóquio. No total, 17 atletas de 17 CONs participaram do evento.

Calendário

Medalhistas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Ligações externas 
 

 
2020
2021 no taekwondo